Die TEB BNP Paribas Istanbul Open 2015 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. April bis zum 3. Mai 2015 in Istanbul stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in München die BMW Open und in Estoril die Millennium Estoril Open gespielt, die genau wie die Garanti Koza Istanbul Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestanden aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel hatten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die TEB BNP Paribas Istanbul Open 2015 fand vom 25. bis zum 27. April 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Garanti Koza Istanbul Open 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 73 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 80 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 67 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Istanbul